Winterhilfe steht für:

 Winterhilfswerk des Deutschen Volkes (WHW), NS-Organisation zur Versorgung von Bedürftigen
 Jüdische Winterhilfe, ab 1935 nach Ausschluss von Leistungen des WHW für Juden
 Winterhilfe Schweiz, Schweizer Inlandhilfswerk
 Winterhilfe (Österreich), Hilfsaktion in der Ersten Republik
 Winterhilfe (EU), Lebensmittelverteilaktion der EU 1987

Siehe auch